Duddon kan syfta på:

 Duddon, Cheshire – en ort i Duddon and Burton i Cheshire West and Chester, Cheshire, England
 River Duddon – ett vattendrag i England
 Duddon Point – en udde i Queensland, Australien
 Duddon Valley – en dal i Lake Districts nationalpark i Cumbria, England